Okręty US Navy o nazwie USS „Metacom”

 Pierwszy USS „Metacom” (YN-51) był jednostką pomocniczą.
 Drugi „Metacom” (YTB-829) jest holownikiem typu Natick. W służbie US Navy w latach 1974–2001. Przekazany Korpusowi Inżynieryjnemu US Army, gdzie służy pod nazwą „Demolen”.

Metacom